Faedo ima više značenja:
 Faedo (Padova)
 Faedo (Trento)
 Faedo (Vičenca)